Порт-де-Парі () — муніципалітет у Франції
 Порт-де-Парі () — муніципалітет у Франції